Zhenyuan Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Zhenyuan Xian (härad i Kina, Gansu), 
 Zhenyuan Xian (härad i Kina, Guizhou), 
 Zhenyuan Yizu Hanizu Lahuzu Zizhixian, härad, Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar